Die 61. Rallye Schweden war der zweite von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 22 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 7. und dem 10. Februar gefahren. Vier Wertungsprüfungen wurden im grenznahen Norwegen gefahren und eine auf schwedischem als auch auf norwegischem Boden.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 7. Februar) 
Nach dem Start in Karlstad führte Sébastien Loeb eine halbe Sekunde vor Evgeny Novikov.

2. Tag (Freitag, 8. Februar) 
Die Rallye Schweden wurde am zweiten Tag erst richtig lanciert. Ogier gewinnt fünf von sechs Wertungsprüfungen und ging in Führung mit 32,2 Sekunden Vorsprung auf Sébastien Loeb. Um Rang zwei kämpften Loeb und Latvala, Østberg kommt ihnen immer näher. Hirvonen blieb am Vormittag im Schnee stecken und ähnlich erging es in Wertungsprüfung sechs Dani Sordo, beide verloren viel Zeit.

3. Tag (Samstag, 9. Februar) 
Auch am Samstag fuhr Ogier drei Bestzeiten und führte souverän vor Landsmann Loeb. Zwar gewann Loeb auch drei Wertungsprüfungen, landete aber einmal kurz im Graben, weil er den Bremspunkt verpasste vor einer Haarnadelkurve. Infolge touchierte er in WP 14 eine Schneewand und beschädigte sich die Stoßstange. Mads Østberg ging an Jari-Matti Latvala vorbei und war nun auf einem Podestplatz. Evgeny Novikov fuhr fehlerfrei und belegte den 5. Platz. Thierry Neuville überholte seinen Markenkollegen Juho Hänninen, weil dieser in einen Schneehügel fuhr in der letzten Wertungsprüfung des Tages.

4. Tag (Sonntag, 10. Februar) 
Volkswagen gewann bereits den zweiten WM-Lauf der Saison nach dem Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft in Monte Carlo. Mit einem Vorsprung von 41,8 Sekunden auf Loeb gelang die Überraschung. Ogier gewann auch die Power-Stage und kam in der Fahrerwertung auf 46 Punkte und übernahm die Führung. Østberg stand als Dritter auf dem Podest in Schweden. Novikov überschlug sich auf der Wertungsprüfung Kirkener 2 und rutsche von Platz 5 auf den 9. Schlussrang ab. Dani Sordo traf in der zweitletzten WP einen Felsen und rutschte neben die Straße, Sordo musste daraufhin die Rallye beenden.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2, WRC-3 oder WRC-Junior gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Schweden: https://rallysweden.com/en/

Einzelnachweise 

Schweden
2013